Никола́й Ве́тров:
 Ветров, Николай Иванович (1937—2012) — советский и российский юрист, специалист по криминологии.
 Ветров, Николай Петрович (род. 1956) — российский автогонщик.